Kun Tamás (1815–1894) orvos
 Kun Tamás (?) basszusgitáros